Бет Берс (, род. ) — американская актриса, наиболее известная по своей роли Кэролайн Ченнинг в ситкоме «Две девицы на мели».

Ранняя жизнь 
Элизабет Энн Берс родилась в Ланкастере, штат Пенсильвания, и является старшей дочерью в семье школьного администратора Дэвида Берса и учительницы Маурин Берс. У неё есть младшая сестра Эмили Джианетт Берс, которая младше её на шесть лет. В 1989 году семья Берс переехала в Линчбург, штат Вирджиния, где Бет и провела свое детство. Там в возрасте четырёх лет она начала выступать в местном театре и профессионально заниматься футболом.

Когда ей исполнилось пятнадцать, Берс вместе с семьёй переехала в городок Марин Каунти, штат Калифорния. Она начала посещать Тамалпаисскую среднюю школу в 2001 году и была принята в драматическую программу школы. Одновременно учась в средней школе и театральной консерватории в Сан-Франциско, где Элизабет получила музыкальное образование, она начала выступать в различных мюзиклах.

В 2004 году Берс переехала в Лос-Анджелес чтобы продолжить театральное образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Участвовала в конкурсе красоты и выиграла его, является мисс Марин Каунти 2006 года. В 2005 году она сыграла Сенди Дамбровски в постановке «Грис» и главную роль в очередной постановке мюзикла «Бриолин» в Сан-Франциско, а после начала карьеру на экране. После окончания университета Берс была награждена стипендией Фонда молодого музыканта.

Карьера 
Дебютом на экране для Берс стала роль в молодёжной комедии «Американский пирог 7: Книга любви», которая была выпущена прямиком на видео 22 декабря 2009 года. Также она снялась в нескольких независимых фильмах и появилась в эпизодах телесериалов «Морская полиция: Спецотдел» и «Касл».

В начале 2011 года Бет Берс получила роль Кэролайн Ченнинг, одной из двух главных героинь ситкома производства Уитни Каммингс и Майкла Патрика Кинга «Две девицы на мели» канала CBS. Она была утверждена на роль после семи прослушиваний. Хотя сериал был неоднозначно принят критиками, он стал успешен в телевизионных рейтингах и в середине трансляции первого сезона был продлён на второй. В 2012 году она номинировалась на Teen Choice Awards в категории «Прорыв года» за свою роль в шоу.

В 2015 снялась в полнометражном фильме «Здравствуйте, меня зовут Дорис», где сыграла Бруклин Хендерсон, возлюбленную главного героя Джона. В 2016 году она дебютировала на Бродвее в мировой премьере спектакля от Хэлли Фейффер «Забавная вещь произошла по пути в гинекологический отдел онкологического центра Мемориал Слоун-Кеттеринг в Нью Йорке».

В 2016 Бет Берс участвует в озвучке оригинального мультсериала от Netflix под названием «Дом: Приключение с Тип и О», в котором рассказывается о событиях, произошедших до истории мультфильма «Дом» компании DreamWorks Animation.

Личная жизнь 
Берс и актёр Майкл Глэдис начали встречаться в 2010 году. Они обручились в июле 2016 года и поженились 21 июля 2018 года.

В 2011 году Берс начала заниматься конной терапией для того, чтобы управлять паническими атаками, от которых страдает с подросткового возраста. Вдохновившись идеей взаимопомощи между людьми и животными, она начала благотворительную деятельность, основав фонд «SheHerdPower», который при её финансовой поддержке обеспечивает терапию женщинам, пережившим сексуальное насилие.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактрисы США